Robert Abbott of -Abbot kan verwijzen naar:

 Robert Abbot (bisschop) (1560-1617), bisschop van Salisbury
 Robert Abbot (theoloog) (1588-1662), Puriteinse theoloog
 Robert Abbott (ontwerper) (geboren 1933), Amerikaanse gamedesigner
 Robert Abbott (bisschop) (1869-1927), bisschop van Sherborne
 Robert Sengstacke Abbott (1870-1940), Amerikaanse advocaat en uitgever